Os carafauianas são um grupo indígena que habita o Sudeste do estado brasileiro de Roraima, o Nordeste do Amazonas e o Noroeste do Pará. São falantes de uma língua de mesmo nome.

Povos indígenas do Brasil
!Mais Teoria da História na Wiki (Povos originários)